Järvikäiset kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järvikäiset (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (4,12 ha)
Järvikäiset (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Järvikäiset (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (3,31 ha)
Järvikäiset, Lappland, sjö i Kiruna kommun,

Se även
Järvikäinen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn